Кубала — фамилия.

Известные носители 
 Кубала, Ладислав (1927—2002) — венгерский, чехословацкий и испанский футболист и тренер.
 Кубала, Людвик (1838—1918) — польский историк.
 Кубала, Филип (род. 1999) — чешский футболист, полузащитник.